Gelis balteatus (Cameron), een gewone sluipwesp
 Gelis balteatus (Thomson), een gewone sluipwesp